Cerebro (в переводе с испанского — «Мозг») — система для управления проектами и совместной работы. Она специально разработана для использования в маркетинговых отделах, строительных компаниях, студиях компьютерной графики и анимации, архитектурных бюро.

Систему используют более 180 компаний по всему миру.

Cerebro позволяет вести проекты, создавать задачи и назначать исполнителей, планировать бюджет и следить за ходом выполнения работ. В настоящее время поддерживаются десктоп, веб и мобильная версии системы.

Основные возможности

Управление проектами, планирование и контроль 
 Диаграмма Ганта: связи между задачами и проектами
 Доска задач (канбан)
 Трекинг задач
 Работа с пользователями: исполнители задач, расчёт времени и прогресса, нотификации
 Персональный список задач
 Статистика по проектам и пользователям, сметы и отчёты
 Индивидуальные и групповые рабочие календари

Совместная работа 
 Встроенная утилита Mirada для просмотра и комментирования файлов различных форматов
 Голосовое и визуальное комментирование, видео-комментарии
 Онлайн-рецензирование
 Система сообщений: видимость сообщений для разных типов пользователей
 Права доступа и группы пользователей

Хранение и обмен файлами 
 Встроенный модуль Cargador для работы с файлами
 Выделенные сервера
 Выборочная синхронизация
 Неограниченный размер файлов

Быстрая интеграция 
 Коннекторы к программному обеспечению: плагины для Foundry Nuke, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Sidefx Houdini, Cinema4d, Blender и всех продуктов Adobe
 Серверный и клиентский API
 Библиотека плагинов

Безопасность 
 Локальная и серверная установка
 SSL-шифрование
 Бэкапы рабочих материалов

Лицензии 
Cerebro является коммерческим продуктом, для ознакомления доступна 30-дневная бесплатная версия без ограничений функциональности. Cerebro предлагает бесплатный тариф Start для команд до 5 пользователей.

Лицензии тарифных планов Studio, Team и Factory доступны для команд любого размера. Выбранный тарифный план определяет основные возможности, тип установки и объём памяти для хранения данных, уровень поддержки и обучения пользователей. Для работы с временными исполнителями действуют фриланс-аккаунты.

Специальные предложения доступны для школ, разработчиков, стартапов и крупных компаний.

Кинопроекты 
Сокращённый список кинокартин, а также 3Д мультфильмов, управление созданием которых происходило посредством системы Cerebro

 2020 — «Кома»
 2019 — «Вторжение», «Эпидемия» (телесериал)
 2017 — «Притяжение», «Защитники»
 2016 — «Викинг», «Экипаж», «Дуэлянт», «Герой», «Коловрат»
 2015 — «Призрак», «Солнечный удар», «Церемония открытия зимных игра в сочи»,"Puli", «Escape from tarkov» (FMV), «Бесы»,
 2013 — «Савва», «Сталинград»
 2012 — «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров», «Метро», «Август восьмого»
 2011 — «Ёлки 2», «Фантом», «Смешарики Начало», «Аполлон 18», «Выкрутасы»
 2010 — «Тёмный мир», «Брестская крепость», «Утомленные солнцем 2», «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», «Чёрная молния»
 2009 — «Книга мастеров», «Царь», «Запрещённая реальность», «Фобос», «Любовь-морковь 2», «Индиго», «Тариф новогодний», «Европа-Азия»

Примечания

См. также 
 Управление проектами
 Программное обеспечение для управления проектами
 Сравнение систем управления проектами

Ссылки 
 Официальный сайт Cerebro
 Истории о малом бизнесе: компания CineSoft (Новости Business Kaspersky)

Программное обеспечение для управления проектами
Технологии кино и видео
Приложения, использующие Qt
Кроссплатформенное программное обеспечение
Облачные вычисления
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение